Wilhelm V Wittelsbach, zwany Pobożnym (ur. 29 września 1548 w Landshut, zm. 7 lutego 1626 w Oberschleißheim) – książę Bawarii.

Syn księcia Albrechta V Bawarskiego i Anny Habsburżanki. Jego dziadkami po mieczu byli: książę Bawarii Wilhelm IV i margrabianka badeńska Maria, a po kądzieli cesarz, król Czech i Węgier Ferdynand I Habsburg oraz księżniczka czeska i węgierska Anna Jagiellonka.

Życiorys 
Wychowany został przez jezuitów na gorliwego katolika, zdecydowanego zwolennika kontrreformacji. Przydomek "Pobożny" otrzymał, ponieważ w owych czasach był uważany za najbardziej katolickiego władcę Bawarii. Na jego stały rozkład dnia składały się msza, modlitwy, kontemplacja i czytanie Biblii. Uczestniczył również w publicznych nabożeństwach, procesjach i pielgrzymkach.

Jako gorący orędownik kontrreformacji zmusił osoby wyznania innego niż katolicyzm do opuszczenia Bawarii. Zadbał również o to, aby jego młodszy brat Ernest został arcybiskupem Kolonii i tym samym elektorem Rzeszy. Przez kolejne 200 lat ten wpływowy urząd należał do członków rodziny Wittelsbachów z Bawarii. Wilhelm wspierał również finansowo rozwój katolickiego Kościoła, jezuitów i kontrreformacji, powodując tym samym znaczne obciążenie skarbu państwa. Było to jednym z powodów jego abdykacji w 1597 roku na rzecz syna Maksymiliana.

22 lutego 1568 roku ożenił się z księżniczką Renatą Lotaryńską (1544-1602), córką księcia Franciszka I Lotaryńskiego i Krystyny Oldenburg, księżniczki duńskiej. Para miała 10 dzieci, z czego 6 przeżyło okres dzieciństwa.
 Maksymilian (1573-1651) - książę Bawarii, pierwszy elektor Bawarii
 Maria Anna (1574-1616) - żona cesarza Ferdynanda II Habsburga
 Filip Wilhelm (1576-1598) - biskup Ratyzbony, kardynał kościoła rzymskiego
 Ferdynand (1577-1650) - arcybiskup Kolonii, elektor
 Albert (1584-1666)
 Magdalena (1587-1628) - żona palatyna neuburskiego Wolfganga Wilhelma Wittelsbacha.

Władcy Bawarii
Wittelsbachowie
Władcy, którzy abdykowali
Ludzie urodzeni w Landshut
Pochówki w Monachium
Urodzeni w 1548
Zmarli w 1626